Đồng Lạc (Nam Sách, Hải Dương)
 Đồng Lạc (Chí Linh, Hải Dương)
 Đồng Lạc (Bắc Kạn)
 Đồng Lạc (Bắc Giang)
 Đồng Lạc (Hanoi)
 Đồng Lạc (Phú Thọ)